Real People, de l'anglais pour « vraies gens », peut faire référence à :

 Real People, album de Chic sorti en 1980 ;
 Real People, chanson de Chic ;
 , émission de télévision américaine diffusée de 1979 à 1984 ;
 The Real People, groupe de rock alternatif britannique.